Avrilly se poate referi la:
Avrilly, localitate în departamentul Allier, Franța
Avrilly, fostă localitate în departamentul Eure, Franța
Avrilly, localitate în departamentul Orne, Franța